«Ворскла-2» — украинский футбольный клуб из Полтавы. Фарм-клуб полтавской «Ворсклы».

Прежние названия 
 1955—1957: ДЮСШ «Колхозник»
 1957—1967: «Колхозник-2»
 1968: «Сельстрой-дубль»
 1969—1984: «Колос-2»
 1997—2005: «Ворскла-2»

История 
После создания «Колхозника» в 1955 году, при команде возникла группа подготовки молодых футболистов со всей Полтавщины — ДЮСШ «Колхозник». Уже в следующем, 1956 году, молодые полтавчане заняли призовое место в соревнованиях первенства СССР среди юношей. В 1957 году «Колхозник-2» выступал в чемпионате области. В 1959 году команда выступала уже в первенстве Украины среди коллективов КФК. Там она заняла 4-е место в своей зоне.
В 1968 году «Сельстрой» впервые вышел во 2-ю группу классу «А» (первая лига чемпионата СССР). В том году каждая команда имела и дублирующие составы. Так в 1968-69 гг. за день до матчей основных составов выступали дублёры.
В 1983 году, после расформирования главной команды, молодые колосовцы выступали в чемпионате Полтавщины. Именно из этих игроков в 1984 году была составлена новая команда под современным названием «Ворскла».

Перед началом сезона 1997/98 гг. «Ворскла» в очередной раз выставила свою вторую команду во всеукраинские соревнования. До этого «Ворскла-2» выступала в первенстве области. Новая «Ворскла-2» выступала 8 сезонов во второй лиге, пока в сезоне 2004/05 гг. заняла последнее место в зоне и вынуждена была покинуть её и прекратить своё существование.

Ссылки 
 Страница команды на сайте ФК «Ворскла»

ФК «Ворскла»
Футбольные клубы Полтавы
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование